Кассиа́ни — фамилия итальянского происхождения. Ниже представлены известные носители:
 Кассиани, Джулиано (1712—1778) — итальянский поэт.
 Кассиани, Стефано (1636—1714) — итальянский художник.
 Кассиани, Франсиско (род. 1968) — колумбийский футболист, старший брат Хеованиса.
 Кассиани, Хеованис (род. 1970) — колумбийский футболист, младший брат Франсиско.